Волнова́ха () — город на юго-западе Донецкой области Украины, административный центр Волновахского района и Волновахской городской общины. Железнодорожный узел, железнодорожная станция.

Во время вторжения России на Украину в 2022 году город был почти полностью уничтожен в результате продолжительных боёв между вооружёнными силами Украины и Российской Федерации, а также поддерживаемых ею ДНР и ЛНР.  2022 года указом президента Украины Владимира Зеленского Волновахе было присвоено звание «Город-герой Украины».  2022 года Минобороны России заявило о взятии города силами ДНР.

География 
Город расположен в 60 км к юго-западу от Донецка, на автотрассе  Славянск — Донецк — Мариуполь.

Вблизи города — одна из самых высоких точек Приазовской возвышенности — гора Могила Гончариха (278 м). К северо-западу от Волновахи — Великоанадольский лесной массив, заложенный в 1840-х годах учёным-лесоводом В. Е. Граффом — первое лесонасаждение в украинской степи, эталон степного лесоразведения (площадь — 2 500 га). В лесничестве Великоанадольского лесного массива находится дендропарк, в котором произрастают десятки пород деревьев и кустарников, собрана большая коллекция их экзотических видов из разных стран мира.

Половина занятых в народном хозяйстве трудилась на предприятиях железнодорожного транспорта. Основные промышленные предприятия: заводы строительных материалов, асфальтобетонные, молочный, хлебный, комбинат хлебопродуктов.

Физико-географическое положение 
Город занимает территорию 21 км2, из них 59 % под застройкой. На одного жителя приходится 448 м² зеленых насаждений. На западной окраине микрорайона Северного и ЦРБ, а также на окраине района ПМК проходит лесопосадка. В городе находится исток реки Мокрая Волноваха. Волноваха находится в 60 км от Азовского моря.

Климат 
Так как город находится в степи, здесь очень много ветреных дней. В среднем в году 50 дождливых дней и 25 дней, когда идет снег. Большинство осадков выпадает в июне и в июле. Период без заморозков длится в среднем 200 дней.

Осень наступает в третьей декаде сентября и длится до второй половины ноября. Со второй половины октября начинаются ночные заморозки, в отдельные годы бывают и в первой половине месяца, редко в сентябре. В ноябре (редко в октябре) выпадает первый снег, почти каждый год в это время образуется временный снежный покров на несколько дней, в отдельные годы в конце месяца образуется устойчивый снежный покров. Зима наступает в середине-конце ноября, иногда в начале- середине декабря, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже нуля. Средняя температура зимы −3 градуса. Устойчивый снежный покров устанавливается в середине декабря, во время частых оттепелей в течение зимы он подтаивает и нередко полностью сходит, но вскоре образуется вновь. В самый холодный период зимы температура достигает −20 −25 градусов, что бывает почти каждый год от нескольких дней до двух недель. Такое случается в основном при северо-восточном ветре, гонящим охлажденный воздух с районов Сибири. Очень редко бывает −30 −32 градуса (последний раз в январе 2006 года). Самая низкая температура (−32 градуса) была зафиксирована 11 января 1950 года. Весна наступает в первой декаде марта, иногда позже, нередко в третьей декаде февраля, когда среднесуточная устойчиво температура поднимается выше нуля и длится до начала- середины мая. Почки на деревьях появляются в середине апреля, а листья в первой половине мая. В жаркие годы уже в конце апреля температура может достигать выше +30 градусов. Лето начинается в первой половине мая и длится до середины, иногда до конца сентября. Его средняя температура +22 градуса. Самая высокая температура (+40 градусов) была зафиксирована 10 августа 2010 года. За год выпадает 480—500 мм осадков. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +21,6 градусов, а самый холодный месяц — январь, со средней температурой −6 градусов. В городе работает метеостанция.

Иногда случаются погодные аномалии. Так, например, в 2001 и в 2017 году пошёл снег в конце апреля после продолжительной теплой погоды. Зелёные деревья стояли в снегу, что привело к неурожаю некоторых видов фруктов. А 3 октября 1999 года была жара +33 градуса, и в этот же день в 2013 году было +2 градуса и шёл мокрый снег — оба показателя являются значительным отклонением он многолетней нормы. Также в ночь с 29 на 30 ноября 2010 года была сильная гроза, а уже в ночь с 1 на 2 декабря началась метель и установился снежный покров. 16 февраля 2016 года была зафиксирована небывалая для зимы температура +19 в тени, что стало историческим максимумом зимней температуры в этом регионе.

История

Дореволюционный период 
Поселение основано как железнодорожная станция в 1881 году во время строительства Екатерининской железной дороги.

В начале XX века в Волновахе было 45 дворов, проживало около 250 человек. К 1915 году насчитывалось 108 дворов и 634 жителя. Имелись лавка, базар, частная пекарня, школа. К 1905 году станция стала узловой. В 1908 году в Волноваху из Дебальцева была переведена школа артельных старост — первая в России школа по подготовке мастеров (артельных старост) для строительства железных дорог.

В 1895 году на станции построили вокзал, в 1896 году — паровозное депо, в 1900 году между Юзовкой и Мариуполем через Волноваху проложены вторые пути.

До революции 1917 года входила в состав Николаевской волости Мариупольского уезда Екатеринославской губернии.

1917—1939 
С началом Гражданской войны Волноваха вошла в состав Вольной территории. В октябре 1919 года на подступах к Волновахе шли упорные бои частей ВСЮР и отрядов Революционной повстанческой армии Украины (махновцев), в ходе которых контроль над городом на некоторое время перешёл к ВСЮР. Однако через несколько месяцев силы ВСЮР отступили, а Волноваха снова вернулась к махновцам, по сути став пограничной базой вплоть до захвата города Красной Армией в 1920 году.

В начале 1920 года посёлок входил в Мариупольский уезд, а с июня — в Юзовский район Донецкой губернии. В августе 1920 года вместо волости был создан Волновахский подрайон Юзовского района.

В 1923 году Волноваха стала посёлком городского типа и включена в состав Стретенского (с октября 1923 года Октябрьский) района Мариупольского округа. Вскоре Волноваха стала центром Октябрьского района. В августе 1930 года Октябрьский район переименован в Волновахский. Статус города получен в 1938 году.

Развитию железнодорожного узла и посёлка способствовала индустриализация страны. В годы первых пятилеток построены хлебозавод, завод безалкогольных напитков, пищекомбинат, типография. Население Волновахи в 1939 году составило 15,3 тыс. чел. Тут работали две средние и семилетняя школы, две больницы, поликлиника, детский сад, стадион, фабрика-кухня, дворец культуры, 3 библиотеки, около 20 магазинов. В черте города находились два колхоза и совхоз.

Вторая мировая война 
13 октября 1941 года город захвачен немецкими войсками.

Волноваха освобождена от германских войск советскими войсками Южного фронта Красной армии в ходе Донбасской операции 10 сентября 1943 года:
 2-й гвардейской армии в составе: 3-й гв. стрелковая дивизия (генерал-майор Цаликов, Кантемир Александрович) 1-го гв. стрелкового корпуса (генерал-майор Миссан, Иван Ильич); 2-го гвардейского мехкорпуса (генерал-лейтенант Свиридов, Карп Васильевич) в составе: 6-й гв. мехбригады (полковник Артёменко, Василий Михайлович), 5-й гв. мбр (полковник Сафронов, Фёдор Андреевич).
 11-й тк (генерал-майор т/в Радкевич, Николай Николаевич) в составе: 20-й тбр (полковник Константинов, Николай Павлович), 36-й тбр (подполковник Жариков, Иван Алексеевич), 65-й тбр (полковник Шевченко, Александр Иосифович), 12-й мсбр (подполковник Жаров, Ефим Иванович), 1493-го самоходного артполка (майор Вартанов, Михаил Микиртунович).
 5-го гв. кавкорпус (генерал-майор Селиванов, Алексей Гордеевич): 11-я гв. кавдивизия (полковник Сланов, Леонид Алексеевич).
 8-й воздушной армии в составе: 3-го иак (генерал-майор ав. Савицкий, Евгений Яковлевич) в составе: 265-й иад (подполковник Карягин, Александр Александрович), части войск 278-й иад (полковник Лисин, Василий Тимофеевич); части войск 6-й гв. иад (полковник Сиднев, Борис Арсеньевич).

Войскам, участвовавшим в освобождении Волновахи и других городов, приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 10 сентября 1943 года объявлена благодарность и в столице СССР г. Москве дан салют 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий.

Приказом Верховного Главнокомандующего 10 сентября 1943 года 3-й гвардейской стрелковой дивизии (генерал-майор Цаликов, Кантемир Александрович), 11-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии (полковник Сланов, Леонид Алексеевич), 5-й гвардейской механизированной бригаде (полковник Сафронов, Фёдор Андреевич), 6-й гвардейской механизированной бригаде (полковник Артёменко, Василий Михайлович), 12-й мотострелковой бригаде (подполковник Жаров, Ефим Иванович), 65-й танковой бригаде (полковник Шевченко, Александр Иосифович) было присвоено наименование «Волновахских».

Послевоенные годы 
За годы после Великой Отечественной войны Волноваха стала крупным центром пищевой промышленности и строительной индустрии.

В 1949 году полностью было завершено восстановление городского коммунального хозяйства. Протяженность водопровода увеличилась вдвое по сравнению с довоенным периодом. В Волновахе появились новый Дом культуры, детский комбинат. В жилых кварталах было высажено свыше 5 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников.

В 1950-е годы ускоренными темпами развивались пищевая промышленность и строительная индустрия. Коренным образом был реконструирован молочный завод, он стал перерабатывать молока в три раза больше. Значительно расширились мощности и пищевкусовой фабрики: были построены новые цеха газированных и фруктовых вод, консервирования, кондитерский и другие. В результате годовой объём выпускаемой продукции увеличился вдвое. Укреплялась экономика колхозов и совхозов района. Ряд специализированных организации города широко развернул строительство на селе. Только Волновахский «Межколхозстрой» ежегодно стал сдавать в эксплуатацию здания и сооружения стоимостью до миллионов рублей. Создаются механизированные столярные и деревообрабатывающие цехи, завод сборного железобетона. В 1957 году в районе организуется Волновахское объединение «Сельхозтехника» с современными мастерскими, складами для хранения удобрений и химикатов, большим парком автомашин. В 1958 году вступили в строй новые цеха комбината хлебопродуктов.

Российско-украинская война 
22 мая 2014 года состоялся бой под Волновахой между вооружёнными отрядами ДНР и бойцами батальона 51-й бригады ВСУ. После этого город оказался под контролем украинских властей.

13 января 2015 года недалеко от Волновахи с территории, контролировавшейся ДНР, был обстрелян из РСЗО «Град» рейсовый автобус «Донецк — Златоустовка». Были убиты 12 и ранены 18 гражданских лиц.

1 марта 2022 года в районе города происходили боевые столкновения между ВСУ с одной стороны и войсками РФ и ДНР с другой. 3 марта верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что город почти полностью уничтожен обстрелами, а оставшиеся жители прячутся в подвалах.  Минобороны России объявило, что город перешёл под контроль ДНР. На следующий день председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что после боевых действий и эвакуации населения город фактически перестал существовать. 16 марта Кириленко подтвердил захват города войсками РФ.

Население 
Количество на начало года.

Экономика 

Узел железнодорожных линий на Донецк, Запорожье, Мариуполь. Предприятия железнодорожного транспорта. Заводы: колбасный, строительных материалов, асфальтобетонные, молочный, хлебный, комбинат хлебопродуктов. Половина занятых в народном хозяйстве трудилась на предприятиях железнодорожного транспорта.

Социальная сфера 
В городе расположены: краеведческий музей, две поликлиники, две больницы, три библиотеки, сеть аптек и магазинов; 7 среднеобразовательных школ, станция юных техников, районный центр культуры и досуга, школа искусств. Дворец детского и юношеского творчества, профессионально-техническое училище.

Достопримечательности 

 Центр национальных культур (ул. Куинджи)
 Центр культуры и отдыха (ул. Центральная)
 Волновахская ЦРБ (ул. Матросова)
 Великоанадольский лес (1 км к северо-западу от города)
 Краеведческий музей (ул. 1-го Мая)

 Памятники
 Памятник воинам-афганцам. Открыт 19 сентября 2012 года.
 Памятник В. И. Ленину (ул. Центральная, центральный парк) был демонтирован 31 октября 2015 года (снесён: фундамент остался, памятник нет).
 Памятник погибшим в Великой Отечественной Войне
 Памятник погибшим танкистам
 Памятник «130 лет железной дороге»
 Памятник «Козак» (бывший памятник В. И. Чапаеву) (демонтирован)

Литература

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 Сайт Волновахского городского совета
 Информационный сайт города Волноваха
 Волноваха на сайте «История городов и сёл»
 Волновахский городской форум

 
Населённые пункты Волновахского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Города Донецкой области